Det jyske mesterskab i fodbold 1923-24 var den 26. udgave af turneringen om det jyske mesterskab i fodbold for herrer organiseret af Jydsk Boldspil-Union. Viborg FF vandt turneringen for første gang. Vinderen af turneringen kvalificerede sig til Landsfodboldturneringen 1923-24.

Oprykkerne Viborg FF blev den overraskende vinder af mesterskabet, da de regerende mestre AGF led nederlag i klubbens to sidste kampe. Viborg FF blev mestre 17. maj 1924 uden at spille, da AGF tabte rækkens sidste kamp, det udsatte opgør på hjemmebane mod Aalborg Chang, med 2-6.

Nr. fem og seks spillede kvalifikation til næste sæson mod de to bedste hold fra JBUs A-række..

JBUs Mesterskabsrække

Kvalifikation til Mesterrækken

Unionskampe 
De ti kredsvindere i JBUs A-række mødtes i et slutspil. Vinderen af finalen mødte nr. seks fra Mesterskabsrækken, mens taberen af finalen mødte nr. fem fra Mesterskabsrækken i kampene om to pladser i Mesterskabsrækken 1924-25.
1. runde
Randers Freja - Thisted IK 6 - 1.
Tønder BK - Vejen SF 1-0
Kredssemifinaler
Randers Freja - Aalborg Freja 4 - 3
Holstebro BK - Grindsted IF 6 - 1
Horsens fS - AGF II 10 - 1
Kolding IF - Tønder BK 4 - 2
Kredsfinaler
Randers Freja - Holstebro BK 3 - 2
Horsens fS - Kolding IF 3 - 2
Finale
Horsens fS - Randers Freja 5 - 2. Spillet i Aarhus.

Oprykningskampe 
Begge kampe blev spillet i Vejle.
Vejen SF - Randers Freja 6 - 1.
Horsens fS - Haderslev FK 4 - 1.
Horsens fS rykker op.

Slutspil oversigt

Kilder

Øvrige kilder 
 
 Johannes Gandil (1939): Dansk fodbold, Sportsbladets forlag.

Se også 
 Danmarksmesterskabet
 Provinsmesterskabsturneringen

Fodboldturneringer i Danmark